Scholefield ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Scholefield (* 1931), südafrikanischer Journalist und Schriftsteller
 Clement Cotterill Scholefield (1839–1904), britischer Priester und Komponist
 Guy Scholefield (1877–1963), neuseeländischer Journalist, Historiker und Archivar
 Joshua Scholefield (1775–1844), britischer Politiker
 William Scholefield (1809–1867), britischer Politiker